Heiligkreuz heißen folgende geographischen Objekte: 

 Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
Orte:
 Trier-Heiligkreuz, Bezirk der Stadt Trier, Rheinland-Pfalz
 Heilig Kreuz (Anzing), Ortsteil der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Heiligkreuz (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Heiligkreuz (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Heiligkreuz (Wartmannsroth), Ortsteil der Gemeinde Wartmannsroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Heiligkreuz (Weinheim), Ortsteil der Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Heiligkreuz (Gemeinde Hall in Tirol), Ortsteil in Tirol
 Heiligkreuz (Gemeinde Sölden), Ortschaft der Gemeinde Sölden, Tirol

 Heiligkreuz (St. Gallen), Stadtteil der Stadt St. Gallen
 Heiligkreuz (Mels), Ortschaft in der Gemeinde Mels, Kanton St. Gallen
 Heiligkreuz LU, Ortschaft im Kanton Luzern
 Heiligkreuz (Binn), Maiensäss, Gemeinde Binn, Kanton Wallis
 Heiligkreuz TG, frühere Ortsgemeinde in der Gemeinde Wuppenau, Kanton Thurgau
historisch:
 Sainte-Croix-en-Plaine, Ort im Elsass, Frankreich

sowie:
 zahlreiche Kirchen und Kapellen, siehe Heilig-Kreuz-Kirche
 zahlreiche Klöster, siehe Kloster Heilig Kreuz

Siehe auch:
 Heiligkreuzgebirge, Heiligkreuz-Formation
 Heiligenkreuz
 Heilig-Kreuz-Stiftung
 Großes Heiliges Kreuz